Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 2008 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Rosjanin Emil Sajfutdinow.

Wyniki

Eliminacje polskie 
 25 kwietnia 2008 r. (piątek),  Tarnów
 Godzina: brak danych
 Sędzia: brak danych
 Widzów: brak danych

Bieg po biegu:
 Piekarski, Brzozowski, Pytel, Kasprzak
 Szczepaniak, Jędrzejewski, Dąbrowski, Mitko
 Gomólski, Kajoch, Piaszczyński, Szymura
 Zengota, Pawlaszczyk, Sperz, Janowski (d3)
 Szczepaniak, Brzozowski, Piaszczyński, Janowski
 Zengota, Kasprzak, Dąbrowski, Szymura
 Pawlaszczyk, Kajoch, Pytel, Jędrzejewski (d/start)
 Gomólski, Mitko, Sperz, Piekarski
 Kajoch, Brzozowski, Dąbrowski, Sperz
 Gomólski, Pawlaszczyk, Szczepaniak, Kasprzak (d4)
 Zengota, Mitko, Piaszczyński, Pytel
 Janowski, Jędrzejewski, Szymura, Piekarski
 Zengota, Gomólski, Jędrzejewski, Brzozowski (d4)
 Kasprzak, Mitko, Janowski, Kajoch
 Szczepaniak, Szymura, Sperz, Pytel
 Pawlaszczyk, Dąbrowski, Piaszczyński, Piekarski
 Mitko, Brzozowski, Szymura, Pawlaszczyk (d4)
 Kasprzak, Jędrzejewski, Piaszczyński, Sperz
 Gomólski, Janowski, Dąbrowski, Pytel (d4)
 Kajoch, Szczepaniak, Zengota, Piekarski

Rundy kwalifikacyjne

Norden 
 18 maja 2008 r. (niedziela),  Norden
 Godzina: 14.30
 Sędzia:  Thierry Bouin
 Jury Prezydent: Boris Kotnjek
 Widzów: 3.000

Uwaga! Sönke Petersen zastąpił włoskiego żużlowca Mattia Tadiello
Bieg po biegu → do uzupełnienia

Zielona Góra 
 18 maja 2008 r. (niedziela),  Zielona Góra
 Godzina: 19.15
 Sędzia:  Pavel Vana
 Jury Prezydent:  Anthony Noel
 Widzów: 1.500
 Najlepszy czas dnia: Chris Holder – 61,50 sek. w pierwszym biegu

Bieg po biegu:
 Holder, Karpow, Gomólski, Lawson
 Gavenda, Wodiakow, Conda, Kobrin
 Proctor, Kosołapkin, Facher, Roynon
 Szczepaniak, Zengota, Wölbert, Duh
 Karpow, Conda, Duh, Facher
 Holder, Zengota, Proctor, Kobrin
 Gomólski, Raynon, Wölbert, Gavenda
 Wodiakow, Lawson, Szczepaniak, Kosołapkin (d)
 Szczepaniak, Roynon, Karpow, Kobrin (w)
 Holder, Kosołapkin, Wölbert, Conda
 Facher, Gomólski, Zengota, Wodiakow
 Lawson, Proctor, Duh, Govenda
 Zengota, Kosołapkin, Karpow, Gavenda
 Holder, Wodiakow, Roynon, Duh
 Gomólski, Szczepaniak, Proctor, Conda
 Wölbert, Facher, Lawson, Kobrin
 Karpow, Wodiakow, Proctor, Wölbert
 Holder, Szczepaniak, Facher, Gavenda
 Gomólski, Kosołapkin, Duh, Kobrin
 Lawson, Roynon, Zengota, Conda (d)
Bieg dodatkowy o miejsca 5-7:
 Zengota, Lawson, Wojakow (d)

Žarnovica 
 25 maja 2008 r. (niedziela),  Žarnovica
 Godzina: 14.30
 Sędzia:  Christian Froschauer
 Jury Prezydent:  David White
 Widzów: 2.000

Uwaga!: Jan Holub zastąpił Artioma Łagutę
Bieg po biegu:
 Vaculík, Bogdanovs, Šitera, Martinec
 Bridger, Kus, Mitko, Szilágyi
 Sajfutdinow, Pawlaszczyk, Karavackis, Pigac
 Auty, Kovács, Holub, Bandzi
 Bogdanovs, Bridger, Auty, Pigac
 Sajfutdinow, Šitera, Kovács, Szilágyi
 Karavackis, Martinec, Holub (w), Kus (w)
 Vaculík, Pawlaszczyk, Mitko, Bandzi
 Bogdanovs, Karavackis, Szilágyi, Bandzi
 Šitera, Bridger, Pawlaszczyk, Holub
 Mitko, Martinec, Pigac, Kovács
 Sajfutdinow, Kus, Auty, Vaculík
 Kus, Bogdanovs, Pawlaszczyk, Kovács
 Šitera, Auty, Mitko, Karavackis
 Saiftudinov, Bridger, Martinec, Bandzi
 Vaculík, Pigac, Holub, Szilágyi
 Sajfutdinow, Bogdanovs, Mitko, Holub
 Kus, Šitera, Pigac, Bandzi
 Auty, Pawlaszczyk, Martinec, Szilágyi
 Bridger, Vaculík, Karavackis, Kovács
Bieg dodatkowy o 6. miejsce:
 Kus, Auty
Bieg dodatkowy o 2. miejsce:
 Bridger, Bogdanovs

Pori 
 31 maja 2008 r. (sobota),  Pori
 Godzina: 16.00
 Sędzia:  Brian Svendsen
 Jury Prezydent:  Christer Bergström
 Widzów: 500

Bieg po biegu:
 Jonasson, Eklöf, Larsen, Katajisto
 Nilsson, Lindgren, Graversen, Solberg
 Madsen, Risager, Törnqvist, Hansen
 Gustafsson, Klindt, Makinen (d), Lahti (d)
 Jonasson, Graversen, Hansen, Makinen
 Gustafsson, Lindgren, Madsen, Siltaniemi
 Katajisto, Törnqvist, Lahti, Solberg
 Eklöf, Nilsson, Risager, Klindt
 Lindgren, Klindt, Törnqvist, Jonasson
 Risager, Graversen, Larsen, Lahti
 Gustafsson, Nilsson, Katajisto, Heikkila
 Eklöf, Madsen, Solberg, Makinen (d)
 Risager, Gustafsson, Jonasson, Solberg
 Larsen, Nilsson, Törnqvist, Makinen
 Klindt, Madsen, Graversen, Katajisto
 Lindgren, Ekloef, Siltaniemi, Lahti
 Nilsson, Madsen, Jonasson, Lahti
 Klindt, Siltaniemi, Solberg, Larsen (d)
 Risager, Lindgren, Makinen, Katajisto
 Eklöf, Graversen, Gustafsson, Törnqvist
Bieg dodatkowy o 6. miejsce:
 Klindt, Madsen (d1)
Bieg dodatkowy o 2. miejsce:
 Lindgren, Risager, Gustafsson, Nilsson (d)

Güstrow 
 31 maja 2008 r. (sobota),  Güstrow
 Godzina: 20:15
 Sędzia:  Paul Ackroyd
 Jury Prezydent: Christian Bouin
 Widzów: 2.000

Uwaga! Andrew Tully zastąpił Steve'a Boxalla i Arne Ledwig zastąpił Sebastiana Macka
Bieg po biegu:
 Busch, Hádek, Brzozowski, Novotny
 Ksiezak, Tully, Baumann, Mazeau
 Kononow, Pudel, di Palma, Kulterer (w)
 Batchelor, Larsson, Voldrih, Barker (w)
 Batchelor, Novotny, Kulterer, Mazeau
 Busch, Baumann, Pudel, Barker (w)
 Kononow, Hádek, Tully, Voldrih
 Brzozowski, Ksiezak, Larsson, di Palma
 Baumann, Kononow, Larsson, Novotny
 Busch, Mazeau, di Palma, Małyszew
 Ksiezak, Barker, Hádek, Kulterer
 Batchelor, Brzozowski, Tully, Pudel
 Barker, Novotny, di Palma, Tully (d)
 Batchelor, Busch, Ksiezak, Kononow (u)
 Pudel, Larsson, Hádek, Mazeau
 Brzozowski, Baumann, Voldrih, Kulterer
 Ksiezak, Voldrih, Pudel, Novotny (d)
 Busch, Tully, Larsson, Kulterer
 Batchelor, Baumann, Hádek, di Palma
 Brzozowski, Kononow, Barker, Mazeau
Bieg dodatkowy o 3. miejsce:
 Ksiezak, Brzozowski (d)

Półfinały

Rye House 
 15 czerwca 2008 r. (niedziela),  Rye House
 Godzina: 15.00
 Sędzia:  Peter Vana
 Jury Prezydent:  Armando Castagna
 Widzów: brak danych

Bieg po biegu:
 Eklöf, Holder, Dilger, Kasprzak
 Lawson, Bridger, Busch, Nilsson (u/w)
 Woffinden, Szczepaniak, Gustafsson, Wells
 Batchelor, Risager, Zengota, Lindgren
 Batchelor, Wells, Eklöf, Auty
 Zengota, Szczepaniak, Lawson, Dilger
 Holder, Risager, Gustafsson, Bridger
 Woffinden, Lindgren, Busch, Kasprzak
 Lawson, Lindgren, Eklöf, Gustafsson
 Woffinden, Risager, Proctor, Dilger
 Holder, Zengota, Wells, Busch
 Batchelor, Szczepaniak, Kasprzak, Bridger
 Bridger, Woffinden, Zengota, Eklöf
 Batchelor, Gustafsson, Busch, Dilger
 Holder, Lindgren, Auty, Szczepaniak
 Risager, Wells, Lawson, Kasprzak (d)
 Risager, Eklöf, Szczepaniak, Busch
 Bridger, Lindgren, Wells, Dilger (u)
 Batchelor, Woffinden, Holder, Lawson
 Gustafsson, Zengota, Proctor, Kasprzak
Bieg dodatkowy o 9. miejsce:
 Gustafsson, Szczepaniak, Eklöf

Prelog 
 19 lipca 2008 r. (sobota),  Prelog
 Godzina: 20.30
 Sędzia:  Anthony Steele
 Jury Prezydent:  Armando Castagna
 Widzów: 5.500

Bieg po biegu:
 Sajfutdinow, Gomólski, Klindt, Kononow (u/w)
 Pavlic, Šitera, Karpow, Štichauer
 Hougaard, Kůs, Vaculík, Baumann
 Ksiezak, Brzozowski, Kajoch, Bogdanovs (u/w)
 Kajoch, Baumann, Štichauer, Klindt (d4)
 Pavlic, Vaculík, Kononow, Bogdanovs
 Gomólski, Kůs, Brzozowski, Šitera
 Sajfutdinow, Hougaard, Karpow, Ksiezak (u3)
 Pavlic, Kůs, Klindt, Ksiezak (d3)
 Hougaard, Brzozowski, Kononow, Štichauer
 Karpow, Bogdanovs, Baumann, Gomólski (d/start)
 Sajfutdinow, Šitera, Vaculík, Kajoch (w/su)
 Hougäaard, Klindt, Šitera, Bogdanovs
 Kůs, Kononow, Karpow, Kajoch
 Gomólski, Vaculík, Ksiezak, Štichauer (u4)
 Pavlic, Sajfutdinow, Baumann, Brzozowski (u/w)
 Karpow, Brzozowski, Vaculík, Klindt (d2)
 Kononow, Šitera, Baumann, Ksiezak
 Pavlic, Hougaard, Kajoch, Gomólski (u/w)
 Kůs, Štichauer, Sajfutdinow (u/w), Bogdanovs (d/start)
Bieg dodatkowy o 7. i 8. miejsce premiowane awansem do finału:
 Kononow, Šitera, Vaculík, Brzozowski (u/w)

Finał światowy 
 4 października 2008 r. (sobota),  Pardubice (Plochodrážní stadion Svítkov)
 Godzina: 14.00
 Sędzia:  Craig Ackroyd
 Jury Prezydent:  Jörgen L. Jensen
 Widzów: 10.000

Bieg po biegu
 Batchelor, Sajfutdinow, Zengota, Šitera
 Hougaard, Vaculík, Lindgren, Bridger
 Holder, Pavlic, Karpow, Kůs
 Kononow, Risager, Lawson, Gustafsson, (Woffinden – t)
 Pavlic, Hougaard, Risager, Šitera
 Kůs, Woffinden, Bridger, Zengota
 Sajfutdinow, Karpow, Kononow, Vaculík
 Holder, Batchelor, Lawson, Lindgren
 Bridger, Šitera, Lawson, Karpow
 Holder, Zengota, Hougaard, Kononow
 Sajfutdinow, Lindgren, Pavlic, Woffinden
 Vaculík, Risager, Batchelor, Kůs
 Vaculík, Holder, Woffinden, Šitera
 Zengota, Lindgren, Risager, Karpow
 Sajfutdinow, Kůs, Lawson, Hougaard
 Pavlic, Batchelor, Kononow, Bridger
 Kůs, Lindgren, Kononow, Šitera (d4)
 Pavlic, Zengota, Vaculík, Lawson
 Sajfutdinow, Bridger, Holder, Risager
 Batchelor, Hougaard, Karpow, Woffinden
 Bieg dodatkowy o srebrny medal: Holder, Pavlic

Bibliografia 
 2008 World Under-21 Final – Pardubice 
 

2008
2008 w sporcie żużlowym